Giovanni Trapletti (n. 1939) – ex calciatore italiano
 Valentina Trapletti (1985) –  marciatrice italiana